Чемпионат Венгрии по футболу 2012/2013 — 114-й чемпионат Венгрии проходил с 27 июля 2012 года по 2 июня 2013 года.

По итогам прошлого сезона в Венгерский национальный чемпионат II вылетели «Вашаш» и «Залаэгерсег», занявшие 15-е и 16-е места. Лигу пополнили клубы «МТК» и «Эгри».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Потуровая турнирная таблица

Бомбардиры 
 Источник: MLSZ ''

Источники 

2012/2013
Спорт в Венгрии в 2012 году
Спорт в Венгрии в 2013 году
Венгрия
Футбол в Европе в 2012 году
Футбол в Европе в 2013 году